Trimbach kan syfta på:

Frankrike 

 Trimbach, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Trimbach, Solothurn – ort och kommun,